Johann Doser ist der Name folgender Personen:

* Johann Doser (Bildhauer) († 1746), Bildhauer
 Johann Michael Doser (1678–1756), Künstler, Holzschnitzer und Bildhauer